Giovanni de Sanctis (* 1949 in San Martino sulla Marrucina) ist ein italienischer Astronom am Osservatorio Astronomico di Torino (Astronomical Observatory of Turin) in Turin, Italien. Sein Name wird häufig mit DeSanctis angegeben, speziell in den Minor Planet Circulars. Er entdeckte bisher 43 Asteroiden. Der Asteroid (3268) De Sanctis ist nach ihm benannt.

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Italiener
Geboren 1949
Mann